«Порок и добродетель» (фр. «Vice and Virtue») — французский фильм 1963 года режиссёра Роже Вадима.

Фильм является вольной экранизацией романа «Жюстина» маркиза де Сада, действие которого перенесено во время Второй мировой войны в оккупированную немцами Францию. Провокационный фильм, эксплуатационно снятый в жанре «women in prison» и «nazi-exploitation».

Сюжет 
1944 год, оккупированная немцами Франция. В Париже живут две сестры — Жюстина и Жюльетта.

Жюстина готовится выйти замуж Жана, участника Сопротивления, но их арестовывает гестапо.

Жюльетта — любовница немецкого генерала фон Бамберга, становится свитетелем как её покровителя отравляет полковник СС Эрик Шерндорф, считающий фон Бамберга предателем и ключевой фигурой в тайном плане по изменению не только баланса сил в Берлине.

Жюльетта, не имея другого выхода, становится любовницей Шерндорфа, и он любит наблюдать за её реакцией когда нацисты пытают членов Сопротивления.

Жюстину и отправляют в замок где-то во французской сельской местности — бордель для нацистских лидеров, где другие девушки, живущие в замке, предупреждают Жюстину следовать приказам садистской мадам замка, если она хочет остаться в живых.

В то время как Третий Рейх разваливается, Шорндорф вместе с Жюльеттой бежит в замок, где идёт «пир во время чумы». Жюльетта находит Жюстину, и пытается заставить её бежать. Но Жюстина хочет испытать судьбу своих спутников.

В ролях 
В главных ролях:
 Кэтрин Денёв — Жюстин Моран
 Анни Жирардо — Жюльетта Моран, сестра Жюстины, любовница Шорндорфа
 Робер Оссейн — Эрих Шорндорф, полковник СС
В остальных ролях:

 Отто Хассе — генерал фон Бамберг
 Филипп Лемер — Ганс Штрайхер, группенфюррер СС
 Лучана Палуцци — Хелена, заключённая номер 88
 Валерия Чанготтини — Мануэла, заключённая номер 113
 Поль Гегафф — доктор, эсэсовец
 Серж Марканд — Айван Штраус, боксёр, рядовой
 Доротея Бланк — эсэсовка, подруга Айвана
 Жорж Пуджули — лейтенант Хох
 Мишель де Ре — профессор Наройорц, астролог
 Говард Вернон — генерал СС
 Марианна Харди — «мадам», эсэсовка
 Астрид Херен — Даниэла, заключённая номер 73
 Жан-Пьер Оноре — Жан, муж Жюстины
 Анри Ламбер — Фриц, боксер
 Лена фон Мартенс — Ханка
 Жан-Даниэль Симон — Людвиг
 Жак Сейлер — барон Тельтманн, посол Швеции
 Анри Атталь — гестаповец
 Доминик Зарди — гестаповец
 Анна Либерт — заключённая номер 84
 Моник Мессина — Анна, заключённая номер 111
 Пьер Гуальди — немецкий генерал
 Роберт Дальбан — немецкий солдат
 Барбара Квятковская-Ласс — официантка
 Урсула Кюблер — эсэсовка

Съёмки 
Места съёмок — замок «Château de Fénelon» на юге Франции, парижский отель «Hôtel Lutetia» и отель «Château de la Treyne» в департаменте Лот.

На момент съёмок режиссер Роджер Вадим и актриса Кэтрин Денёв были в отношениях, в том же году родился их общий сын.

В этом фильме Катрин Денёв с необычным цветом волос — режиссёр настоял, чтобы брюнетка Денёв покрасилась в блондинку, чтобы подчеркнуть невинный и добродетельный характер Жюстины.

Источники 
  Vice and Virtue  // AllMovie

Фильмы Франции 1963 года
Комедийно-драматические фильмы Франции
Фильмы Gaumont
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации произведений маркиза де Сада
Women in prison
Фильмы Роже Вадима